Nupponen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kari Nupponen
 Timo Nupponen